Aleksander Jurewicz – pisarz (ur. 1952)
 Aleksander Jurewicz – poseł na Sejm kontraktowy (ur. 1940)